Lussier es un apellido francés.

Patronímicos 
 André Lussier (1922-), psicoanalista canadiense
 André Lussier (1933-2009), reumatólogo canadiense
 Doris Lussier (1918-1993), escritor canadiense
 Jacques Lussier (1960- ), actor canadiense
 Marcel Lussier (1944- ), político canadiense
 Patrick Lussier (1964-), escritor canadiense
 René Lussier (1959-), músico canadiense
 Sylvie Lussier (1957- ), autora canadiense
 Marc-André Lussier, críitique de cinématico canadiense

Topónimos

Lussier, población de Lanaudière (Quebec)
 Lussier Hot Springs, manantial de Columbia Británica